Osoby o tym nazwisku:
 Eugène Schaus – luksemburski polityk i prawnik
 Fred Schaus – amerykański koszykarz
 Lambert Schaus – luksemburski polityk, adwokat i dyplomata
 Nadja Schaus – niemiecka siatkarka

Luksemburskie nazwiska
Niemieckie nazwiska